

Codici 
 AJO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aljouf (Yemen)

Geografia 
 Ajo – città dell'Arizona (Stati Uniti d'America)

Motociclismo 
 Ajo Motorsport – squadra motociclistica con sede in Finlandia
 Niklas Ajo – pilota motociclistico finlandese

Altro 
 Ajò – espressione in lingua sarda corrispondente alla 1ª persona plurale del verbo andare, utilizzabile anche in senso esortativo.